Лига звёзд Катара 2006/2007 () — 
35-й сезон чемпионата Катара по футболу. Чемпионский титул смог защитить клуб «Ас-Садд». Сезон начался 7 сентября 2006 года и закончился 15 апреля 2007 года.

По итогам прошлого сезона во Второй дивизион вылетел «Ас-Сайлия». Лигу пополнил клуб «Умм-Салаль».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
Официальный сайт лиги
Чемпионат Катара на сайте soccerway.com
Чемпионат Катара на сайте goalzz.com

2006/2007
Катар
Катар
Спорт в Катаре в 2006 году
Спорт в Катаре в 2007 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007